Барио Гранде има више значења:

 Барио Гранде (Сан Педро Атојак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гранде (Сан Педро Хикајан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Гранде (Запотитлан Палмас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику